Saint-Gordon est le patron de Pouillon, une ville de la Marne.

 Œuvre du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux : “Notre-Dame du Saint Gordon” .

 Saint-Gordon est une ville près d'Orléans (45500). 

 la collégiale Saint-Gordon au centre de Hoegaarden.